De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 19 oktober 1989 tot en met 21 oktober 1989 in Toronto, Canada.

Deelnemende landen
Er namen 28 landen deel aan de WDF World Cup 1989.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1989
Darts in 1989
Dartswedstrijd in Canada
Sportevenement in Toronto